Східний вокзал - назва вокзалів в наступних містах:
 Варшава-Східна
 Східний вокзал (Берлін)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Східний вокзал (Будапешт)
 Мюнхен-Східний
 
 Східний вокзал (Париж)
 
 
 Східний вокзал (Москва)